

Жінки 
 Загродська Ганна Миколаївна — директорка приватно-орендного підприємства (село Великий Олександрів, Хмельницька область), відзначена орденом княшині Ольги III ступеня.

Чоловіки 
 Загродський Андрій Олександрович (1886—1948) — український філолог, кандидат педагогічних наук.
 Загродський Олександр Олександрович (1889—1968) — військовий діяч часів УНР, генерал-полковник Армії УНР.

Примітки 

Українські прізвища